Francisco de Garay –  conquistador spagnolo
 Juan de Garay –  conquistador spagnolo

Pagine correlate 
Garay